Paulus steht für:
 Paulus (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Paulus (Mendelssohn), Oratorium von Felix Mendelssohn Bartholdy (1836)
 Mount Paulus, Berg im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Paulus-Gletscher, Gletscher auf der Alexander-I.-Insel, Antarktika

Paulus ist der Name folgender Personen:
 Paulus von Tarsus († nach 60), Apostel und Missionar
 Paulus von Theben (228?–341?), ägyptischer Eremit
 Paulus von Rom († 361/363), Märtyrer, siehe Johannes und Paulus
 Paulus (Alchemist), deutscher Alchemist
 Paulus (Sänger) (1845–1908), französischer Sänger
 Paulus (Comes), römischer Militärbefehlshaber
 Paulus vom Kreuz (1694–1775), italienischer Mystiker, Ordensstifter und Heiliger, siehe Paul vom Kreuz
 Rhönpaulus, Volksname von Johann Heinrich Valentin Paul (1736–1780), deutsche Sagengestalt
 Paul, Vorname, dort auch weitere Namensträger Paulus
 Iulius Paulus, römischer Jurist und Prätorianerpräfekt
sowie das Cognomen von:
 Gaius Passenius Paulus, römischer Offizier (Kaiserzeit)

Siehe auch:
 Ernst-Paulus-Verlag, deutscher Verlag
 Paulus-Akademie Zürich, Denkfabrik der Landeskirche des Kantons Zürich
 Paulustor
 Paulusviertel
 Paulos